Сойфер — фамилия еврейского происхождения (от  — сойфер — переписчик священных текстов). Известные носители:

 Сойфер, Александр Миронович (1906—1969) — советский педагог и инженер; отец В. А. Сойфера.
 Сойфер, Валерий Николаевич (род. 1936) — американский биофизик, биолог и генетик, историк науки, правозащитник.
 Сойфер, Виктор Александрович (род. 1945) — изобретатель, специалист в области кибернетики, член-корреспондент РАН.
 Сойфер, Владимир Николаевич (1930—2016) — советский и российский геофизик, океанолог; брат В. Н. Сойфера.
 Сойфер, Владислав Анатольевич (1961—2021) — российский композитор, аранжировщик и музыкальный педагог.
 Сойфер, Иосиф Адамович (1882—1981) — российский театральный актёр, театральный педагог и кинорежиссёр.
 Сойфер, Яков Григорьевич (1885—1938) — советский и партийный деятель.
 Шмуэль Биньямин Сойфер (1815—1871) — ортодоксальный раввин Венгрии.

См. также